Chen kan syfta på:
 Chen – ett efternamn samt personer med namnet
 Chen (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Chen (släkte) – ett släkte för en alternativ indelning av grå gäss